Schoolexamen (tegenwoordige naam), deel van het Nederlandse eindexamen dat door een school zelf wordt afgenomen
 Schoolonderzoek (medisch), medisch onderzoek op scholen